

Patronyme 

 Apsley Cherry-Garrard, explorateur britannique ;
 David Garrard, joueur américain de football américain ;
 James Garrard, gouverneur du Kentucky ;
 Kenner Garrard, brigadier général de l'Union lors de la guerre de Sécession.

Toponyme 

 Comté de Garrard

Divers 
 Garrard & Co